Synopsis (von ) steht für:
 eine vergleichende Gegenüberstellung von Texten, siehe Synopse
 die Zusammenfassung des Inhalts eines Kinofilms, siehe Inhaltsangabe
 die Beobachtung des Wetters an verschiedenen Stationen, siehe SYNOP
 ein russisches Geschichtsbuch, siehe Kiewer Synopsis
 eine Free-Jazz-Gruppe, Vorgänger von Zentralquartett

Siehe auch:
 Synopsys